Двое Фоскари:
 Двое Фоскари (1821) — стихотворная пьеса Джорджа Байрона.
 Двое Фоскари (1844) — опера Джузеппе Верди.
  (1855) — картина Эжена Делакруа.